Centrum Operacji Morskich
 Component Object Model
 COM – rozszerzenie plików wykonywalnych
 Oznaczenie portu RS-232 na komputerach PC
 COM – japoński magazyn o mandze
 .com – domena internetowa
 COM – identyfikator aktów przygotowawczych Komisji Europejskiej zawierających m.in. wnioski i inne akty przyjęte w ramach procedury ustawodawczej
 Złącze COM –  port szeregowy w komputerze